La Libertad peut faire référence à :

Toponymes 
 La Libertad, une ville d'Équateur.
 La Libertad, un canton d'Équateur situé dans la province de Santa Elena.
 La Libertad, une municipalité du Guatemala, dans le département du Petén.
 La Libertad, une municipalité du Honduras, dans le département de Comayagua.
 La Libertad, une municipalité du Honduras, dans le département de Francisco Morazán.
 La Libertad, une municipalité du Mexique.
 La Libertad, une municipalité du Nicaragua.
 La Libertad, une des régions du Pérou, dont le chef-lieu est la ville de Trujillo.
 La Libertad (Philippines).
 La Libertad, une municipalité du Salvador.

Autres 
 La Libertad, un film argentin de 2001.

Voir aussi